Адриан Йохан (Ад) де Мос (, , Гаага) — нидерландский футбольный тренер.

Карьера 
В качестве футболиста выступал в командах из низших лиг. В высшем дивизионе он провел лишь один сезон за «Эксельсиор». Став тренером, де Мос продолжал трудиться с любительскими коллективами. В 1981 году Лео Бенхаккер пригласил молодого специалиста в свой штаб в «Аякса». Вскоре де Мос самостоятельно возглавил амстердамцев. За три году у их руля он дважды побеждал в национальном чемпионате. Затем специалист успешно трудился в Бельгии. В 1988 году вместе с «Мехеленом» он брал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, в борьбе за которого команда де Моса по сумме двух матчей обыграла его соотечественников — ПСВ Гуса Хиддинка (3:0, 0:1). Успешно тренер работал и с «Андерлехтом», с которым в 1990 году он доходил до финала Кубка обладателей кубков. Затем он менее успешно трудился в Нидерландах, Германии, Испании Японии, Греции и на Ближнем Востоке. Возглавляя нидерландский «Витесс» практиковал схему с шестью защитниками, которая приносила команде успех. Однако в апреле 2008 года из-за напряженных отношений с футболистами и техническим директором клуба он был отправлен в отставку.

В 2004—2005 годах нидерландец руководил сборной ОАЭ, которую он не смог вывести на чемпионат мира в Германии. Также наставник некоторое время занимал пост главного тренера сборной Вануату.

Достижения

Международные 
 Обладатель Кубок обладателей кубков: 1987/88.
 Финалист Кубок обладателей кубков: 1989/90.
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1988.

Национальные 
 Чемпион Нидерландов (3): 1981/82, 1982/83, 1984/85.
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1982/83.
 Чемпионат Бельгии (2): 1988/89, 1990/91.
 Обладатель Кубка Бельгии: 1986/87.
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: 2002/03.

Семья 
Дочь Ада де Моса Тесса (род. 1982) является лицензированным футбольным агентом ФИФА. Она сотрудничает со многими нидерландскими игроками.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Мехелен»
Тренеры ФК «Андерлехт»
Тренеры ФК ПСВ
Тренеры ФК «Вердер»
Тренеры ФК «Стандард» Льеж
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон
Тренеры ФК «Урава Ред Даймондс»
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Витесс»
Тренеры ФК «Кавала»
Тренеры ФК «Спарта» Роттердам
Тренеры сборной ОАЭ по футболу
Тренеры сборной Вануату по футболу